Elia (profeet), een profeet uit de Hebreeuwse Bijbel
Elia (netbeheerder), de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet
Elia (Ingvar Cronhammar), een kunstwerk in Denemarken
Elia (voornaam), een jongens- en meisjesnaam
Elia (slak), een geslacht van slakken

Personen met de achternaam Elia 
Antonio Sant'Elia, een Italiaanse architect
Eljero Elia, een Nederlandse voetballer
Fabio D'Elia, een Liechtensteinse voetballer
Silvia Farina-Elia, een Italiaans tennisspeelster